Império de Bornu — Estado da África Ocidental
 Borno (estado) — estado da Nigéria

Desambiguação